Ме́то Ве́ньцко, псевдоним — Ме́то Ве́ньцко-Стро́бицаньский, немецкий вариант — Мартин Венцко (Венцке) (; , 30 июля 1870 год, деревня Мост (Хайнерсбрюк), Нижняя Лужица, Германия — 21 октября 1953 года, Котбус, ГДР) — лютеранский священнослужитель, серболужицкий писатель. Писал на нижнелужицком языке. 

Родился в 1870 году в семье лютеранского священнослужителя в серболужицкой деревне Мост. Окончил гимназию в Котбусе. С 1892 года изучал лютеранскую теологию в Галле и Берлине. Служил настоятелем в деревнях Шпрейцы (Spreewitz) (1899—1910), в деревне Дешно (Dissen) (1910—1913) и в серболужицком храме в Котбусе (1913—1939).

В 1908 году вступил в серболужицкую культурно-просветительскую организацию «Матица сербская».

Известен своим сочинением «Mójo drogowanje do Jerusalema» (Моё странствование в Иерусалим), которое было опубликовано в журнале «Wósadnik». Публиковал свои произведения в газетах «Nowy Casnik» и «Bramborski Serbski Casnik».

В 1939 году вышел на пенсию.

Литература 
 Naše awtorki a awtory, Serbska Pratyja 2016, стр. 166
 Gerat Hančka: Wjeńcko, Měto. W: Jan Šołta, Pětr Kunze, Franc Šěn (wud.): Nowy biografiski słownik k stawiznam a kulturje Serbow. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1984, b. 626—627
 Herbert Nowak,  Měrćin Wjeńcko : 1870—1953, Pomhaj Bóh, Budyšin, 4, 1954, стр. 5
 Christina Kliemowa, Měto Wjeńcko jo se naroźił pśed 130 lětami, Serbska pratyja 2000 (1999), s. 67-68: il.
 Herbert Nowak, Prjatkowanja// Podstupimske pśinoski k Sorabistice, Institut für Slavistik der Universität Potsdam, Nr. 7, стр. 103, ISBN 978-3-939469-56-8

Ссылки 
 Биография на сайте Серболужицкого института

Нижнелужицкие писатели
Члены Матицы сербо-лужицкой